Jartsevo (oblast Smolensk), stad in de Russische oblast Smolensk

 Jartsevo (kraj Krasnojarsk), plaats in de Russische kraj Krasnojarsk
 Jartsevo (oblast Vologda), plaats in de Russische oblast Vologda